Quarna puede referirse a:

 Quarna Sopra, localidad y comuna de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, Italia
 Quarna Sotto, localidad y comuna de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, Italia